Покрет Европа сад! (ПЕС!) је црногорски антикорупцијски и проевропски политички покрет који су основали бивши министри финансија и социјалног старања и економског развоја Милојко Спајић и Јаков Милатовић 26. јуна 2022.

Покрет је најавио учествовање на локалним изборима у октобру 2022.

Кључна програмска обећања Покрета су просечна плата од 1000 евра, минимална пензија од 450 евра и нулта стопа незапослености, уз инсистирање на владавини права и опипљивим европским интеграцијама.

У августу 2022. године, Покрет Европа сад! је започео представљање кључних функционера, међу којима су, поред Спајића и Милатовића, проф. др Оливера Ињац, др Филип Ивановић, Тихомир Драгаш , Филип Радуловић , Василије Чарапић и Андреј Миловић.

Референце 

Политичке партије у Црној Гори